Meyerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Meyerhofer (1845–1903), Schweizer Architekt 
 Arthur Meyerhofer (1878–1910), Schweizer Architekt 
 Nicolas J. Meyerhofer (* 1949), Sprach- und Literaturwissenschaftler 
Siehe auch:
 Meierhofer
 Meyerhof
 Maierhofer
 Mayerhofer